Copernicum (tijdperk)
 het chemische element Copernicium